Диско — один из основных жанров танцевальной музыки XX века.
 Диско (стиль одежды) — стилевое направление молодёжной моды середины 1970-x — начала 1980-x годов.
 Диско (фильм) — французский фильм 2008 года.

География 
 Диско (залив) — залив у западного побережья Гренландии.
 Диско (остров) — остров, расположенный на западном побережье острова Гренландия в Море Баффина.

См. также 
 D.I.S.C.O.